Le conservateur David Cameron a dirigé deux gouvernements au Royaume-Uni :
 le gouvernement Cameron (1) de 2010 à 2015,
 le gouvernement Cameron (2) de 2015 à 2016.

Gouvernement du Royaume-Uni